Gwenview — программа для просмотра изображений для оконной системы KDE. Текущий сопровождающий проекта — Aurélien Gâteau. Слово «Gwen» означает «белый» на бретонском языке и широко используется в качестве имени.
Программа доступна как для KDE 3, KDE 4, так и для KDE 5. Версия для KDE 4 имеет упрощённый пользовательский интерфейс для более удобного и быстрого просмотра коллекций изображений. Gwenview также предоставляет полноэкранный режим просмотра и режим слайд-шоу.

Основные возможности 
 Просмотр изображений.
 Просмотр содержимого каталогов.
 Редактор метаданных изображений.
 Представление каталогов в виде списка мини-изображений.
 Использование плагинов KIPI (KDE Image Plugins Interface) для работы с изображениями.
 Три режима просмотра изображений.
 Возможность вызова внешних программ.

Примечания 

Свободные программы просмотра изображений
Программы для KDE
Графическое программное обеспечение для KDE
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL